Les Plagnes peut désigner :
 Les Plagnes, une ancienne commune de France, dans l'Aveyron, maintenant intégrée à Graissac ;
 Les Plagnes, un sommet de France, en Isère, dans la chaîne de Belledonne.

Voir aussi 
 La Plagne